Белоозёрск — село в Джидинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Белоозёрское».

География 
Расположено в 30 км к востоку от райцентра, села Петропавловка, в Боргойской котловине в границах Боргойского заказника, в 1 км к северо-западу от озера Верхнее Белое. Ближайшая железнодорожная станция, Джида, находится в 35 км к востоку от села.

Связь 
В селе представлены основные операторы сотовой связи Бурятии — МТС, МегаФон, TELE2. Работает стационарная телефонная связь.

Инфраструктура 
 школа
 почта
 больница
 библиотека
 магазины

Население

Экономика 
Большая часть населения села работает на племзаводе «Боргойский». Предприятие занимается производством мяса, зерна, овощей, картофеля, кормовых, а также муки, молока. Продукция реализуется через сеть собственных магазинов, столовую и кафе «Булаг».

Памятники истории и культуры 
 Могильник Боргой Сельгир (Большой Сельгир-I) (II—I тыс. до н. э.). В 8 км к юго-востоку от с. Белоозерск, в 2 км южнее трассы «Петропавловка—Джида», в 200 м севернее ОФ.
 Могильник Малый Сельгир (II—I тыс. до н. э.). В 6 км к юго-востоку от Белоозерска, в 1,5 км южнее трассы «Петропавловка—Джида» с южной, восточной, северной стороны и на седловине сопки с выходами базальта.
 Могильник Малый Тасархай (II—I тыс. до н. э.). В 15 км юго-западнее с. Белоозерск в пади Малый Тасархай на левом берегу р. Джиды, в 500 м от неё, западнее сухого русла на небольшом возвышении.

Литература 
 Путеводитель путешественника «Туризм и отдых в Бурятии». — Иркутск: издательство «Время странствий», 2011. стр. 68-69.

Ссылки 
 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2011. стр. 151—155

См. также 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Примечания 

Населённые пункты Джидинского района
Появились в 1927 году в России
1920-е годы в Бурятии